Па́вел Сафо́нов:
 Сафонов, Павел Андреевич (1762—1814) — генерал-лейтенант, комендант Петропавловской крепости.
 Сафонов, Павел Валентинович (род. 1972) — российский актёр и режиссёр.
 Сафонов, Павел Фёдорович (1913—1985) — советский дипломат.